Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1954, die fünfte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 15. und 24. Juli 1954 in São Paulo, Brasilien statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der seine erste Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Ecuador am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu sechs Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft vier Spiele (insgesamt wurden zehn Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1954. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1954 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in São Paulo
Basketballveranstaltung 1954
Südamerikameisterschaft der Damen 1954